

Cinema 
 Sonny  – film statunitense del 1922 diretto da Henry King
 Sonny  – film statunitense del 2002 diretto da Nicolas Cage

Personaggi 
 Sonny  – personaggio del fumetto Rosco e Sonny
 Sonny  – personaggio della serie televisiva Hollyoaks
 Sonny  – personaggio della serie televisiva Sonny tra le stelle
 Sonny  – nome internazionale del personaggio dei fumetti italiani Gianconiglio
 Sonny Crockett - personaggio della serie televisiva Miami Vice

Nomi 
 Sonny  – nome proprio di persona inglese maschile

Musica 
 Sonny  – album dei Souled American del 1992